Rejon trościański (obwód sumski)
 Rejon trościański (obwód winnicki)